Mother Tongue — ежегодник объединения Association for the Study of Languages in Prehistory — ASLIP, издаваемый с 1995 года. Целью объединения является поощрение международного и междисциплинарного обмена информацией, дебатов и дискуссий между эволюционными генетиками, палеоантропологами, археологами, археологами и компаративистами на тему праязыка. Ежегодник создаёт условия для дискуссий на тему макрокомпаративистики и других тематик.

Издания 

/.../

Примечания

Ссылки 
 http://www.aslip.org/

Лингвистические журналы
Печатные издания, возникшие в 1995 году